San Amaro hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 San Amaro (Orense), municipio de la provincia de Orense, en Galicia.
 San Amaro (playa), playa en Ceuta.
 Cementerio de San Amaro, en La Coruña, Galicia.

Personas y personajes de ficción
 Amaro, abad y navegante que según la tradición realizó un ajetreado viaje por mar hasta el Paraíso Terrenal, en el que, atravesando el Océano, protagonizó con sus compañeros innumerables aventuras.
 Amaro (santo), peregrino francés que vivió en el siglo XIII y dedicó su vida a cuidar enfermos pobres y peregrinos del Camino de Santiago en el Hospital del Rey de Burgos.